

События 
 В Пассау работорговцы-евреи уравнены в правах с христианскими купцами.
 Апрель — Придворный священник против воли патриарха обвенчал императора Льва и Зою Карбонопсиду. Патриарх Николай наложил на Льва епитимью.
 Опустошительный набег венгров на Моравское государство.
 Первое нападение сарацин на монастырь Новалес в Сузской долине (Альпы).
 Подавление халифом восстания карматов в Нижнем Ираке. Карматы разбиты при участии Хамданида, основавшего свою династию в Месопотамии.

Родились 
 1 января - Абу Тахир аль-Джаннаби
 Иоанн XI (папа римский)

Скончались 
 Мутарриф Бану Каси — убит восставшими горожанами в Толедо.

См. также